Горы Талкитна (атна: Dghelaay tahwt’aene) — горный хребет Аляски с наивысшим пиком 2697 м. Горы Талкитна препятствуют проникновению в долину Матануска-Суситна арктического холода на севере. На западном предгорье располагаются города Траппер Крик, Талкитна, Уасилла, Палмер, Саттон-Элпин, Чикалун. Восточный 160-метровый склон чередуется долинами, лесом и болотами, в центре которых высится вулкан Врангеля (4207 м). 4-е аляскинское шоссе прорезает низменность на севере, 3-е аляскинское шоссе — на западе, 1-е аляскинское шоссе проходит на юге через долину, обозначающую тектонический разлом гор юрского и мелового периодов. 8-е аляскинское шоссе сезонное и ведёт в горную местность в 1200 м к северу от гор Талкитны.

Сезонная туристическая тропа Хэтчер Пасс ведёт вверх к историческому парку (), откуда открывается вид на ледник Матануска.

В государственной собственности находится большая часть земли, где обитают многие крупные млекопитающие, в том числе медведи-гризли, барибалы, лоси, карибу, волки, росомаха и баран Далла.

Основные горные пики 
Основные горные пики:
 Соверен (Sovereign Mountain, 2697,18 м)
 Уайт-Найт (White Knight Peak, 2575,56 м)
 Тирантс-Тор (Tyrant’s Tor, 2484,12 м)
 Аполло (Mount Apollo, 2423,16 м)
 Монарх (Mount Monarch, 2166,52 м)
 Грэнит (Granite Peak, 2051 м)
 Лава (Lava Mountain, 2017,78 м)
 Гансайт (Gunsight Mountain, 1963,22 м)
 Уотана (Mount Watana, 1906,52 м)
 Шип (Sheep Mountain, 1896,77 м)

Главные ледники 
 Чикалун (Chickaloon Glacier)
 Талкитна (Talkeetna Glacier)
 Майнт (Mint Glacier)
 Сноубёрд (Snowbird Glacier)
 Бомбер (Bomber Glacier)
 Пенни-Ройял (Penny Royal Glacier)

Галерея

Примечания 

Горные системы Северной Америки
Горы Аляски
Матануска-Суситна